Neubrunn peut désigner :
 Neubrunn (Bavière), une commune d'Allemagne
 Neubrunn (Thuringe), une commune d'Allemagne

Voir aussi 
 Neubrunnen (Mayence), Fontaine des blanchisseuses à Mayence